Кенозерский национальный парк — национальный парк в Архангельской области. Управляющая компания — ФГУ НП «Кенозерский».

Кенозерский национальный парк образован Постановлением Правительства РСФСР № 84 от 28 декабря 1991 года на площади 139663 га. Территория парка представляет собой природный и историко-культурный комплекс, расположенный в юго-западной части Архангельской области на стыке Плесецкого и Каргопольского районов, его западная граница проходит по границе с Республикой Карелия. По конфигурации территория национального парка — вытянутый в меридиональном направлении многоугольник. Максимальное расстояние с юга на север — 72 км, с запада на восток — 27 км.

В 2004 году Кенозерский национальный парк получил статус биосферного заповедника и был включён в Список биосферных резерватов ЮНЕСКО. С 2014 года является кандидатом на включение в список объектов Всемирного наследия.

Первому и единственному директору национального парка «Кенозерский», Шатковской Елене Флегонтовне, Указом Президента Российской Федерации от 10 июня 2019 года № 235 «О присуждении Государственных премий Российской Федерации в области литературы и искусства 2018 года» за вклад в сохранение историко-культурного и природного наследия России присуждена Государственная премия Российской Федерации. 

В России осталось исключительно мало территорий, где культурное и природное наследие сохранилось бы наиболее полно и многогранно. Одной из таких территорий является Кенозерский национальный парк, один из последних островков исконно русского жизненного уклада, культуры, традиций, сохранивший богатство и чистоту своего внутреннего мира, обращенного к истокам. И совсем неслучайно идея создания национального парка в районе Кенозера, выдвинутая еще в 1960-х годах специалистами — историками, географами, искусствоведами, архитекторами, биологами, лесоводами, лесоустроителями благодаря активной поддержке общественности, многочисленных почитателей культуры и природы Кенозерья, обрела своё воплощение.

На территории Кенозерского парка выявлены памятники эпохи неолита Медвежий остров 1 и Косицыно 2, относящиеся к каргопольской археологической культуре (2-я половина 4 тыс. до н. э.). У посёлка Усть-Поча найден наконечник дротика или небольшого копья эпохи неолита, датируемый периодом 4—3 тыс. лет до нашей эры.

Погодно-климатические условия 
Климат района умеренно континентальный. Абсолютный минимум −47 °C, абсолютный максимум +34 °C. Устойчивый снежный покров держится 160 дней. Безморозный период 305—310 дней. Среднегодовое количество осадков — 500 мм.

Природа 
Со всех сторон Кенозерский национальный парк окружают леса. Территория парка на три четверти покрыта лесной таёжной растительностью, остальную территорию занимают болотные массивы, луга, озёра (Кенозеро, Лёкшмозеро и др.). За тысячи лет эволюции и смен климатических эпох на этой территории сформировались смешанные сосново-еловые леса, занимающие площадь около 106 тысяч га или 76 % территории национального парка. Хозяйственное освоение территории значительно изменило их облик. В современных лесах парка преобладают смешанные по составу и сложные по строению древостои, в основном — сосновые и еловые насаждения, возраст которых не превышает 120 лет. Относительная молодость лесов связана с довольно активным применением в прошлом подсечно-огневого земледелия, кардинально изменившим их возрастную и породную структуру. Тем не менее, на территории сохранились фрагменты коренных лесов (около 5 тысяч га), практически не затронутых хозяйственной деятельностью. Они занимают низинные, заболоченные участки и представлены ельниками долгомошными и сосняками сфагновыми. Хотя они и не представляют всего спектра типов коренных лесов, их можно рассматривать как рефугиумы естественного биологического разнообразия девственных таёжных лесо-болотных комплексов, исчезнувших в регионе ещё в далёком прошлом. Преобладание производных лесов, а также высокая их возрастная и породная фрагментарность определили высокое экосистемное и видовое разнообразие.

Болота — бескрайние моховые поля с вкраплениями небольших озёр — ламбушек. Болотные массивы (7,3 тыс. га) Парка представлены практически всеми типами. Они различны по характеру водного питания, и соответственно по разнообразию населяющих их видов растений и животных. Обильны здесь ягоды — морошка, клюква, брусника, черника, голубика и водяника.

Флора 
Флора Кенозерья имеет специфический облик средней тайги, её особенность — присутствие западно-сибирских и европейских видов. Всего на территории Парка отмечено произрастание более 600 видов высших сосудистых растений из 77 семейств, из которых 53 относятся к категории редких и исчезающих. Наибольшее количество видов приходится на следующие семейства: сложноцветные, злаки, осоковые, розоцветные и норичниковые. Из растений, помещенных в Красную книгу Международного союза охраны природы, встречается башмачок настоящий, а в Красную книгу РФ — башмачок настоящий, полушник тончайший, полушник озёрный и пальчатокоренник Траунштейнера.

Фауна 
Расположение парка у северной границы среднетаёжной подзоны, разнообразие ландшафтов наряду с историческими особенностями формирования природных комплексов определяют смешанный состав фауны.  На территории Парка обитают как типичные среднетаёжные виды (в частности, рыжая полёвка, лесная мышовка, белка, заяц-беляк, медведь, лось, рябчик, глухарь), так и виды, более характерные для широколиственно-лесной и даже степной природных зон (мышь-малютка, обыкновенная полёвка, перепел, серая куропатка, коростель, пустельга), а также животные северной тайги и тундры (лесной лемминг, красная полёвка, росомаха, белая куропатка и др.). До 40 % видов обитают у северной или южной границ своего ареала. На территории Парка зарегистрировано 263 вида птиц, 50 видов млекопитающих, 5 видов земноводных и 4 вида рептилий. Для ихтиофауны водоёмов Парка также характерен смешанный состав. Здесь обитают 28 видов рыб из 7 отрядов, в том числе лещ, сиг, европейская ряпушка, налим, окунь, язь, обыкновенная щука, ёрш. В озере Кенозеро обитают два вида миног. Из видов животных, занесённых в Красную Книгу Международного союза охраны природы, на территории парка встречаются орлан-белохвост, сапсан, обыкновенная жемчужница и панцирный бокоплав. Одиннадцать видов животных занесены в Красную книгу России, в том числе белоклювая гагара, гусь-пискулька, беркут и кречет.

Охраняемые экосистемы 
 Фрагменты коренных хвойных среднетаёжных лесов, не изменённых традиционной хозяйственной деятельностью — около 5 тыс. га
 Участки лесоболотных комплексов — 7,3 тыс. га

Феномены 
 Озовая гряда (Масельга) — фрагмент водораздела Ледовитого и Атлантического океанов
 Кенозерская впадина — древнейший разлом земной коры (более 600 млн лет), с глубинами свыше 100 м
 Каньон реки Порженки в древних меловых отложениях, с разницей высот до 120 м
 Озёрно-канальная система с древними волоками

См. также 
 Список особо охраняемых природных территорий Архангельской области

Примечания

Ссылки 
 Экотуристский потенциал Кенозерского национального парка
 Край, где обязательно надо побывать!
 

Национальные парки России
Охраняемые природные территории Архангельской области
Биосферные резерваты России
География Плесецкого района
География Каргопольского района